Van Helsing har flere betydninger:
 Abraham Van Helsing - fiktiv person og litterær karakter af Edward Van Sloan og Bram Stoker
 Gabriel Van Helsing - fiktiv person af Hugh Jackman
 Noah van Helsing - fiktiv person af Marvel Comics
 Van Helsing (film) - film fra 2004 af Stephen Sommers
 Van Helsing (tv-serie) - tv-serie fra 2016 af Neil LaBute